Нормы выбросов ― это юридические требования, регулирующие и контролирующие количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Благодаря нормам выбросов устанавливаются пределы допустимого количества выбросов от различных загрязнителей воздуха в течение определённого периода времени. Как правило, такие нормы предназначены для достижения стандартов качества воздуха и улучшения качества человеческой жизни.

Большинство норм выбросов сосредоточены на регулировании количества загрязняющих веществ, выбрасываемых легковыми автомобилями и/или другими транспортными средствами.

Первые стандарты автомобильных выбросов были приняты в 1963 году в Соединённых Штатах по причине экологических проблем в Лос-Анджелесе. Три года спустя Япония ввела в действие свои стандарты выбросов. Далее (в период с 1970 по 1972 год) свои нормы по выбросам ввели Канада, Австралия и несколько европейских стран.

Ранние стандарты выбросов в основном касались угарного газа (CO) и углеводородов (HC). Нормы выбросов оксидов азота (NOx) были введены в США, Японии и Канаде в 1973 и 1974 годах, за этими странами последовала в 1976 году Швеция, а в 1977 году ― Европейское экономическое сообщество. Со временем эти стандарты постепенно становились всё более и более строгими, но они так и не стали унифицированными.

Существует три основных набора норм выбросов: американский, японский и европейский. Другие страны обычно используют их в качестве основы для создания своих стандартов. В XXI веке появились нормы, регулирующие выбросы парниковых газов, в частности, двуокиси углерода (CO2).

В США показатель выбросов измеряется в фунтах углекислого газа на мегаватт-час (lbs CO2/MWh).

Примечания

Ссылки 

 Dieselnet pages on vehicle emission standards.
 EPA National Vehicle and Fuel Emissions Laboratory.
   for heavy duty and nonroad engines.
 Federal Income Tax Credits for Hybrids placed in service.
 EPA: History of Reducing Air Pollution from Transportation in the United States

EU
   .
 Council Directive 80/1268/EEC Fuel consumption of motor vehicles.

Экология